Lāčplēsis, il principale poema epico lettone;
Lāčplēsis, un'opera rock lettone basata sull'omonimo poema;
Ordine di Lāčplēsis, un ordine militare;
Lāčplēsis, nome di un birrificio lettone e della birra da esso prodotto.